Косовский округ () — округ на юге Сербии, в автономном крае Косово и Метохии (фактически контролируется властями частично признанной Республики Косово). Центр округа — город Приштина.

Общины 
Косовский округ включает 10 общин, которые объединяют 393 населённых пункта.

Население 

На территории округа проживает 672,3 тыс. человек

Округа Сербии